

Geografia 
 Shahriyar  – città iraniana
 Provincia di Shahriyar  – provincia iraniana
 Shahriyar  – villaggio iraniano del Fars
 Shahriyar  – villaggio iraniano del Lorestan
 Shahriyar  – villaggio iraniano della Regione di Chahar Mahal e Bakhtiari

Altro 
 Shahriyar  – nome proprio di persona maschile persiano
 Shāhrīyār  – personaggio della raccolta di favole Le mille e una notte